

Geografia 
 Amarillo – comune e capoluogo della contea di Potter nello Stato del Texas, Stati Uniti d'America
 Area metropolitana di Amarillo – area che comprende cinque contee dello Stato del Texas, con "capoluogo" la città di Amarillo

Persone 
 Alfredo Amarillo – ex calciatore uruguaiano, centrocampista
 Ariel Amarillo – allenatore di pallacanestro argentino

Altro 
 Amarillo – singolo del cantante colombiano J Balvin, pubblicato il 19 marzo 2020
 Revolving Doors/Amarillo – singolo del gruppo musicale britannico Gorillaz, pubblicato l'11 marzo 2011